Taricone ist der Familienname folgender Personen:

 Fiorenza Taricone, italienische Hochschuldozentin und Autorin
 Pietro Taricone (1975–2010), italienischer Schauspieler